Dulcinea (álbum), da banda Toad the Wet Sprocket
Dulcinea (filme), com Millie Perkins
571 Dulcinea

Desambiguação